Artur Żmijewski – attore e doppiatore polacco (n. 1966)
 Artur Żmijewski – fotografo, artista visuale e regista polacco (n. 1966)